Amytis peut désigner :

personnalités de l'Antiquité
 , fille de Xerxès Ier ;
 Amytis de Médie, fille de Cyaxare et épouse de Nabuchodonosor II qui lui offrit les jardins suspendus de Babylone ;

passereaux
 Amytis, genre de passereaux ;
 Amytis natté ;
 Amytis strié ;
 Amytis noir ;
 Amytis gris ;
 Amytis de Merrotsy ;
 Amytis de l'Eyre ;
 Amytis de Purnell ;
 Amytis à gorge blanche ;
 Amytis de Dorothy ;
 Amytis kalkadoon ;

astéroïde
 (5560) Amytis.